Олег Николаев:
 Николаев, Олег Алексеевич (род. 1969) — депутат Государственной Думы РФ VII созыва.